Сен-Сюльпі́с-ле-Дюнуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Ліможа, 18 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 285 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 605,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сюльпіс-ле-Дюнуа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-ле-Дюнуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс-ле-Дюнуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-ле-Дюнуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сюльпіс-ле-Дюнуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез